Masela steht für:
 Masela (Insel), eine indonesische Insel der Babar-Inseln
 Masela (Ort), ein Ort auf der Insel Masela
 Ost-Masela, eine Sprache auf der Insel Masela
 West-Masela, eine Sprache auf der Insel Masela
 Zentral-Masela, eine Sprache auf der Insel Masela

Masela ist der Familienname folgender Personen:
 Jeremiah Madimetja Masela (* 1958), südafrikanischer Geistlicher